On qualifie de constructible une chose qui peut être construite ou qui peut accueillir une construction (matérielle ou non).

En urbanisme, on parle d'un terrain constructible lorsque celui-ci se trouve dans une zone ne comportant pas de risque majeur ni d'interdiction de construire pour les bâtiments qui pourraient y être construits. Un terrain sur lequel il est impossible de construire (pour protéger l'environnement, en raison d'un risque, pour préserver une zone d'extension future de l'urbanisation, etc.) est dit inconstructible.

En mathématiques, on utilise les notions de point constructible, nombre constructible, de partie constructible et d'univers constructible.

En informatique théorique, une fonction est dite constructible si ses valeurs peuvent être calculées par une machine de Turing en utilisant une certaine quantité de temps ou d'espace dépendant de la fonction en question.